Ruta Nacional 7 - uma rodovia da Argentina que serve de ligação entre Buenos Aires e Santiago do Chile
 Ruta CH-7 ou Carretera Austral - uma rodovia do sul do Chile
 Ruta 7 - uma rodovia do Paraguai

Desambiguação